Rosdolne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Rasdolnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Rosdolne, Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Rosdolne (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Rosdolne (Smijiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Rosdolne (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Rosdolne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Rosdolne (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Rosdolne (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Rosdolne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Rosdolne (Nossiwka)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Rosdolne (Wolnowacha)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Rosdolne (Tschuhujiw)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Rosdolne (Skadowsk)

Bis 2007 existierte auch ein Dorf Rosdolne im Rajon Tatarbunary, diese wurde aber dem Dorf Schowtyj Jar zugeordnet.

siehe auch: Rajon Rosdolne